Reppe (België), een gehucht in Seilles, deelgemeente van de Belgische gemeente Andenne
 Reppe (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Territoire de Belfort